Upper Bann steht für:

 Upper Bann (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Upper Bann (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus